Отрадненский сельский округ

Белгородская область 

 Отрадненский сельский округ Белгородского района (до 2008 года)

Брянская область 

 Отрадненский сельский административный округ Брянского района

Краснодарский край 

 Отрадненский сельский округ Отрадненского района
 Отрадненский сельский округ Тихорецкого района